Semenjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Semenjuk (* 1993), weißrussischer Basketballspieler
 Lidija Lukiwna Semenjuk (1918–2001), sowjetisch-ukrainische Architektin
 Walentyna Semenjuk (1957–2014), ukrainische Ökonomin und Politikerin
 Wassyl Semenjuk (* 1949), ukrainisch griechisch-katholischer Erzbischof von Ternopil-Sboriw
 Wiktor Fjodorowitsch Semenjuk (1940–2014), russischer Dokumentarfilmregisseur